Uharte est un mot d'origine basque signifiant « entre eaux » (zone de confluence) et, par extension, « île ».

Toponyme 

 Uharte, municipalité de la Communauté forale de Navarre ;
 Uharte-Arakil, municipalité de la Communauté forale de Navarre ;
 Uharte est un quartier de Lekaroz dans la Communauté forale de Navarre ;

Voir aussi 
 
 
 

Toponymie basque
Patronyme basque